Voici la liste des planètes mineures numérotées de 420001 à 421000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 420001 à 421000

420001-420100

420101-420200

420201-420300

420301-420400

420401-420500

420501-420600

420601-420700

420701-420800

420801-420900

420901-421000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000